Маковье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Маковье — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Маковье — деревня в Гомельском районе Гомельской области.
 Маковье — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Маковье — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Маковье — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Маковье — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Маковье — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Маковье — деревня в Дедовичском районе Псковской области.